Sezon 2018/2019 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 23 listopada 2018 w fińskiej Ruce, a ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 17 marca 2019 w niemieckim Schonach. Kraje, w których odbyły się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Austria, Estonia, Francja, Niemcy oraz Włochy.

Tytułu bronił Japończyk Akito Watabe oraz reprezentacja Norwegii w Pucharze Narodów. Tym razem zwyciężył Norweg Jarl Magnus Riiber natomiast Puchar Narodów obroniła Norwegia.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Przypisy

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2018/2019 w kombinacji norweskiej